Mursu kan avse:

 Mursu (räddningsfartyg, 1902) – ett finländskt räddningsfartyg
 Mursu (dykerifartyg, 1980) – ett dykerifartyg av Valas-klass i den finländska marinen
 Mursu-klass – en fartygsklass